Hrabina – tytuł szlachecki
 Hrabina – opera Stanisława Moniuszki

Zobacz też 
 Biała hrabina
 Hrabina Cosel
 Hrabina z Hongkongu